Echthromyrmex är ett släkte av insekter. Echthromyrmex ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrlejonsländor
Echthromyrmex